«Kylie» — дебютний студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Реліз відбувся 4 липня 1988 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг
Дебютні альбоми 1988
Альбоми Geffen Records